Дженис Джоплин при жизни выпустила 4 студийных альбома в составе трёх групп: Big Brother and the Holding Company(2), Kozmic Blues Band (1) и Full Tilt Boogie Band (1). В 1973—2010 годах вышли 15 её сборников.

Дискография

Big Brother and the Holding Company

Kozmic Blues Band

Full Tilt Boogie Band

Big Brother & the Holding Company / Full Tilt Boogie

Посмертные компиляции

Синглы

Примечания 

Джоплин, Дженис
Джоплин, Дженис